Эрита Н'Конголо Илунга(; 25 февраля 1982, Киншаса, Заир) — конголезский футболист, защитник.

Карьера

Клубная 
Эрита Илунга начал карьеру профессионального футболиста во Франции. С 1999 по 2002 год защитник находился в расположении «Ренна», но не сыграл ни одного матча за основной состав. Сезон 2002/03 Илунга провёл в испанском «Эспаньоле», где также выступал лишь за вторую команду клуба.

С 2003 по 2007 год защитник выступал за «Сент-Этьен». Дебютировал в команде 2 августа 2003 года в матче Лиги 2 против «Шатору».
По итогам сезона 2003/04 «Сент-Этьен» вернулся в Лигу 1 и в матче с «Монако», сыгранном 7 августа 2004 года, Эрита Илунга впервые сыграл в высшем дивизионе Франции.
22 сентября 2004 года африканец открыл счёт своим голам за «зелёных», поразив ворота Фабьена Коля из «Осера». В 2005 году Илунга провёл 4 матча в кубке Интертото За 4 сезона в «Сент-Этьене» защитник сыграл за команду в различных турнирах 167 матчей и забил 2 гола.

Летом 2007 года Эрита Илунга перешёл в «Тулузу». Сыграл первый матч за команду 4 августа 2007 года (против «Валансьена»). 28 августа того же года конголезец сыграл в отборочном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем»,
а после поражения от английского клуба провёл 6 матчей в кубке УЕФА. Перед началом следующего сезона защитник был отдан в аренду клубу Английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед».

 Илунга дебютировал в команде 25 февраля 2007 года в матче с «Вест Бромвич Альбион».
В первом же своём матче в кубке Англии, состоявшемся 3 января 2009 года, защитник забил гол в ворота «Барнсли» и сделал голевую передачу на Карлтона Коула
.
По окончании сезона «молотобойцы» выкупили трансфер игрока.

За «Вест Хэм» Эрита Илунга выступал ещё 2 сезона, после чего был отдан в аренду в клуб чемпионшипа «Донкастер Роверс» сроком на полгода. Провёл первый матч за новый клуб 14 октября 2011 года против «Лидс Юнайтед»
.
В январе 2012 года защитник подписал контракт с «Донкастером», но покинул команду по окончании сезона, отыграв в его второй половине лишь 4 матча.

Следующим клубом в карьере футболиста стал «Ренн». За «красно-чёрных» Илунга впервые сыграл 2 февраля 2013 года в матче Лиги 1 с «Лорьяном»
.
В дальнейшем Илунга сыграл ещё 4 матча за «Ренн» и покинул команду летом 2013 года.

В сборной 
Эрита Илунга с 2003 по 2011 год выступал за сборную ДР Конго. В составе команды защитник был участником Кубков африканских наций в 2004 (провёл 3 матча) и 2006 (4 матча) годах. 1 июня 2008 года в матче отборочного турнира к чемпионату мира—2010 против Египта защитник забил единственный в карьере гол за национальную сборную
.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на официальном сайте Профессиональной футбольной лиги Франции
 
 
 Профиль на Footballdatabase

Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «Эспаньол B»
Игроки ФК «Сент-Этьен»
Игроки ФК «Тулуза»
Игроки ФК «Вест Хэм Юнайтед»
Игроки ФК «Донкастер Роверс»
Игроки ФК «Ренн»
Игроки ФК «Каркфу»
Игроки ФК «Кретей»